Marjetica je lahko:

 navadna marjetica, cvetnica iz družine nebinovk
 Marjetica, žensko osebno ime
 Marjetica, roman Antona Kodra iz leta 1877 (Wikivir)